Esperantina ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Esperantina (Piauí), Gemeinde in Brasilien
 Esperantina (Tocantins), Gemeinde in Brasilien